Diagrama de Gantt
Henry Gantt
GanttProject

Localidades

Gantt (Alabama)
Gantt (Carolina do Sul)

Desambiguação